

События 
 Поход Оттона Великого на Рим. Собор смещает Иоанна XII за разврат, избрание папой Льва VIII.
 6 ноября — император Священной Римской империи Оттон I Великий низложил папу Иоанна XII
 963—964 — папа Лев VIII.
 В письменных источниках впервые упоминается герцогство Люксембург.
 Мешко I — вассал Оттона I. Начало обращения Польши в католицизм.
 Самая ранняя дендрохронологическая дата в древнерусском Ростове.
 15 марта — смерть Романа II. Императорами стали его дети Василий и Константин, а фактическим правителем — Иосиф Вринга. Апрель — При поддержке патриарха Константинопольского Полиевкта Никифор Фока провозглашён стратигом-автократором Азии. Никифор вступил в связь с Феофано. Конец апреля — Никифор отправился в Каппадокию. Вринга направил письмо стратигу Анатолика Иоанну Цимисхию с предложением возглавить армию. Цимисхий показал письмо Никифору. Армия провозгласила Никифора императором.
 963—969 — император Византии Никифор II Фока (912—11 декабря 969).
 Цимисхий стал магистром и доместиком Востока. Ссылка Вринги. Ссылка на Прот пяти сестёр Романа II. 20 сентября — Женитьба Никифора на Феофано. Полиевкт после скандала разрешил брак.
 Образовано вассальное Анийским Багратидам Карсское царство

Родились 
 Эдуард Мученик
 Олаф I Трюггвасон

Скончались 
 Роман II Младший
 Михаил Малеин

См. также